Sawtell est un patronyme porté notamment par :

 Paul Sawtell (1906-1971), compositeur américain ;
 Robert Sawtell (né en 1950), arbitre canadien de soccer.